Il singolare del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Benneteau che ha battuto in finale Dick Norman 68-7, 7-65, 7-65.

Teste di serie 

 Grégory Carraz (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

 Igor' Andreev (secondo turno)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Jan Vacek (semifinali)
 Michaël Llodra (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2004